

Francia 
 Waldhambach – comune del dipartimento dell'Alto Reno (Alsazia)

Germania 
 Waldhambach – comune del circondario della Weinstraße Meridionale (Renania-Palatinato)